Payne kan syfta på följande:

 Payne, en figur i Tintin, se Figurer i Tintin#Payne.

Geografi

USA 

 Payne, Ohio, ort i Paulding County,

Se även 
 Mount Payne

Robotskapade USAförgreningar